Санандува:

 Санандува — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Санандува — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.